Puchar Bułgarii w piłce siatkowej mężczyzn 2023 (oficjalna nazwa ze względów sponsorskich: Money+ Купа България 2023) – 65. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Bułgarii. Za jego organizację odpowiadała Nacionalna Wolejbolna Liga (Национална Волейболна Лига, NVL) we współpracy z Bułgarskim Związkiem Piłki Siatkowej. Turniej rozegrany został w dniach 20-22 stycznia 2023 roku w hali sportowej "Wasił Lewski" w Pazardżiku.

W Pucharze Bułgarii 2023 uczestniczyło osiem najlepszych drużyn po 1. rundzie fazy zasadniczej najwyższej klasy rozgrywkowej, tj. efbet Super Volley. Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału. Rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym, a o awansie decydowało jedno spotkanie.

Po raz czwarty Puchar Bułgarii zdobył , który w finale pokonał klub . MVP finału wybrany został Dobromir Dimitrow.

System rozgrywek 
W Pucharze Bułgarii w sezonie 2022/2023 uczestniczyło osiem najlepszych drużyn po 1. rundzie fazy zasadniczej (tj. po 11. kolejce) efbet Super Volley. Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym, a o awansie decydowało jedno spotkanie.

Ćwierćfinałowe pary powstały na podstawie miejsc, które poszczególne drużyny zajmowały w fazie zasadniczej po 11. kolejce według klucza:
 para 1: 1–8;
 para 2: 2–7;
 para 3: 3–6;
 para 4: 4–5.

Półfinałowe pary utworzone zostały w poniższy sposób:
 para 1: zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 1 – zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 4;
 para 2: zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 2 – zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 3.

Zwycięzcy półfinałowych meczów rozegrali finałowe spotkanie o Puchar Bułgarii. Nie był grany mecz o 3. miejsce.

Tabela po 11. kolejce efbet Super Volley

Drabinka

Rozgrywki

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Bułgarii w piłce siatkowej mężczyzn
2023 w piłce siatkowej
2023 w Bułgarii